Miejscowości w USA:
 Big Rapids – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
Gminy w USA:
 Big Rapids (ang. Big Rapids Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta